Abbaye de Clairefontaine peut désigner :
 abbaye de Clairefontaine, un ancien monastère de moniales cisterciennes situé à Clairefontaine, en Belgique ;
 abbaye de Clairefontaine, une ancienne abbaye cistercienne d'hommes, en Franche-Comté, en France.